Constantin Angelescu
 , page d'homonymie

Bateau 
 PNA Víctor Angelescu de la Préfecture navale argentine